«Принцесса Карабу» () — кинофильм. Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1817 году в графстве Глостершир, Англия.

Сюжет 
Англия, 1817 год. В одном из предместий появилась причудливо одетая , изъясняющаяся на странном языке. Её приютила семья Уорраллов, но их мнительный дворецкий считает, что таинственная особа, возможно, бродяга и нищенка, и ей место в тюрьме. С помощью жестов незнакомка поведала о себе: она принцесса по имени Карабу, родом с далёких островов, её похитили пираты, но ей удалось сбежать. Уорраллы вновь берут её под свою опеку, и вскоре экзотическую принцессу привечают в высшем обществе. Ирландский репортёр , единственный, у кого есть сомнения относительно её истории, намеревается доказать, что леди вовсе не та, за кого себя выдаёт.

В ролях 
 Фиби Кейтс — принцесса Карабу / Мэри Бейкер
 Уэнди Хьюз — миссис Уорралл
 Джим Бродбент — мистер Уорралл
 Кевин Клайн — дворецкий Фриксос
 Джон Литгоу — профессор Уилкинсон
 Стивен Ри — Джон Гатч
 Анна Чанселлор — миссис Пик

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 16 сентября 1994
  — 16 декабря 1994
  — 5 января 1995
  — 16 января 1995
  — 29 марта 1995
  — 26 мая 1995
  — 1 июня 1995
  — 16 июня 1995
  — 27 июля 1995
  — 1 сентября 1995 (немецкоязычные кантоны)
  — 29 мая 1996
  — 14 июня 1996 (франкоязычные кантоны)
  — 21 июня 1996 (премьера на видео)

Примечания

Ссылки 
  
  
 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии Великобритании
Фильмы на вымышленном языке